Alcaria peut désigner :

Toponymes

Portugal 
Homonymies exactes
Alcaria, paroisse civile de la municipalité de Fundão, située dans le district de Castelo Branco ;
Alcaria, paroisse civile de la municipalité de Porto de Mós, située dans le district de Leiria ;

Élément de la dénomination
Alcaria Ruiva, paroisse civile de la municipalité de Mértola, située dans le district de Beja.